Ersilia (Hersilia) per la mitologia romana fu la moglie di Romolo.

Storia 
Ersilia era la moglie di Romolo, al quale diede due figli: una femmina, Prima, ed un maschio, Avilio.

Era, tra le Sabine rapite nel ratto delle sabine, la più nobile e la più attiva fra le mediatrici che si interposero fra Romani e Sabini, per riportare la pace tra i due popoli.

Seguì Romolo nell'apoteosi ed ebbe il nome divino di Hora (o anche Horta) per l'acquisizione dell'eterna giovinezza, mentre
Romolo divenne Quirino.

Secondo un'altra versione, citata da Macrobio, fu data in sposa ad un compagno di Romolo, chiamato Ostilio, proveniente dall'ager latinus (campo latino), al quale diede un figlio, Osto, padre di Tullo Ostilio; mentre per Plutarco fu data in sposa sempre a Ostilio, originario della città albense di Medullia, da cui discendeva il terzo re di Roma, Tullo Ostilio.

Albero genealogico

Opere collegate 

La sua figura ispirò l'opera teatrale Romolo ed Ersilia di Pietro Metastasio, ed i dipinti Le Sabine di Jacques-Louis David, e Ersilia separa Romolo e Tazio del Guercino.

Note

Bibliografia 
 Dionisio di Alicarnasso, Antichità romane, III
 Macrobio Saturnalia I,6
 Plutarco Vite parallele, Romolo XIV,18 ss
 Publio Ovidio Nasone Le metamorfosi XIV,772-851
 Livio, Ab Urbe condita libri, I.

Altri progetti 

Personaggi della mitologia romana